Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Manuela Maleeva-Fragniere e Leila Meskhi erano le detentrici del titolo, ma solo la Meskhi ha partecipato in coppia con Evgenija Manjukova.

La Maniokova e la Meskhi hanno perso nei quarti di finale contro Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario.

La Neiland e la Sánchez Vicario hanno battuto in finale 6–2, 6–7, 6–4 Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Conchita Martínez (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (semifinali) 
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (semifinali) 
 Mary Pierce /  Andrea Temesvári (primo turno) 
 Barbara Rittner /  Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1994